Острів мертвих (5-й варіант) — картина, що створив художник 19 століття Арнольд Беклін (1827—1901). Існує п'ять варіантів полотна, найбільш проробленим і довершеним з яких став варіант, що зберігається в місті Лейпциг.
 Острів мертвих (симфонічна поема) — симфонічна поема, яку створив композитор Сергій Рахманінов у 1908-1909 рр. в місті Дрезден. Рахманінов присвятив твір Миколі Струве, своєму приятелеві, композитору та музичному діячеві.
 Острів мертвих — фантастичний роман письменника зі Сполучених Штатів Роджера Желязни, надрукований у 1969 р. З картиною Бекліна має лише однакову назву.
 Острів мертвих — фільм жахів, створений у 1945 р. З картиною Бекліна фільм має лише однакову назву.
 Острови мертвих (1982) та Острів мертвих (1988) — фантастичні оповідання британського письменника Єна Макдональда.